Филип Василев Чакъров е български революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет и на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Филип Чакъров е роден на 23 август 1863 година в град Банско, тогава в Османската империя. Завършва първи прогимназиален клас. През 1895 година участва в Четническа акция на ВМОК като войвода на чета.

След това работи към Задграничното представителство на ВМОРО в София, като набавя оръжие и муниции, подготвя и изпраща чети във вътрешността на Македония. Умира през 1944 година в Банско.

Бележки 

Родени в Банско
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОК
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Починали в Банско